Colonna ima više značenja:
 Colonna, Ascoli Piceno, naselje u Italiji u okrugu Ascoli Piceno
 Colonna, Pavia, naselje u Italiji u okrugu Pavia
 Colonna, Roma, naselje u Italiji u okrugu Roma